Beutenhof ist der Name folgender Orte:

 Beutenhof (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach, Bayern
 Beutenhof (Lorch), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Lorch im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Beutenhof (Spraitbach), Weiler der Gemeinde Spraitbach im Ostalbkreis, Baden-Württemberg